Leugen
De leugen (hoorspel)
De Leugen (film), een Nederlandse documentaire uit 2010
De leugen van Pierrot, een Nederlandse stomme film uit 1922

Zie ook 
De leugen regeert